Тетлапаја има више значења:

 Тетлапаја (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тетлапаја (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику